Berkelium (97Bk) je umělý prvek, v přírodě se nevyskytuje. Prvním vyrobeným izotopem byl v roce 1949 243Bk.

Je známo 22 izotopů tohoto prvku, nejstabilnější jsou 247Bk (poločas přeměny 1 380 let), 248Bk (>9 let), 249Bk (330 dnů) a 245Bk (4,95 dne). Všechny ostatní mají poločasy kratší než 2 dny, většina pod 1 hodinu. Také bylo popsáno 6 jaderných izomerů tohoto prvku.

Seznam izotopů

Reference 

Berkelium
Berkelium